Seinäjoen Jalkapallokerho, een Finse voetbalclub uit Seinäjoki.
Suzuki, oude naam SJK (Suzuki Jidosha Kogyo). Japans historisch motorfietsmerk.